Численность населения Андорры по состоянию на 2019 год составляет 77 543 человек. Из них андоррцев — 34 989 жителей (45,98%). Остальные иностранцы — испанцы — 20 070 жителей.(26,37%), португальцы — 10 809 жителей (14,20 %), французы — 3 695 жителей. (4,86 %), англичане — 970 жителей (1,27 %). По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Андорре проживало 45 102 иммигранта, составляющих 58,5% населения страны. Средняя продолжительность жизни — 83,5 года. Средний возраст — 39 лет. Более половины жителей — одинокие, причём вдов/вдовцов больше, чем разведенных. В столице страны — городе Андорра-ла-Велья — проживают более 20 000 жителей.

Государственный язык — каталанский. На нём говорят собственно андоррцы (35 %), а также приезжие из соседних Каталонских земель. Распространены также испанский (кастильский), французский и португальский языки. Религия — преимущественно римско-католическая.

Динамика 

В 2014 г. зарегистрированное население по данным приходской переписи в Княжестве Андорра достигла 76 949 жителей (76 098 в 2013 году). 
А численность населения по оценкам Департамента статистики составляет 70 570 жителей, из которых примерно половина из них, 35 424 человека, являются андоррцами. Остальные 35 146 жители - иностранцы, в основном из Испании (49%), Португалия (27%) и Франция (8%), большинство из которых поселился в период с начала 1960-х по 1993 год. Позже, был период в четыре года, когда иммиграция была либо нулевой, либо отрицательной, с 1998 года она начала оживать, хотя медленнее, чем в предыдущий миграционный период. Этот миграционный поток снова прекратился в 2009 г. 2010 г. из-за международного экономического кризиса, который коснулась и Андорра.

Демографическая статистика с 1948 года

Города

Примечания

Ссылки 
Департамент Статистики Андорры

Общество Андорры